Deux châteaux portent le nom de château de Champvent :
 l'un en France, sur la commune de La Guiche en Saône-et-Loire.
 l'autre en Suisse, sur la commune de Champvent dans le canton de Vaud